O Oleão é um equipamento de recolha selectiva destinado à recolha de Óleos Alimentares Domésticos (OAU). Poderá estar instalado em áreas protegidas, tanto no exterior como no interior.

Quando no exterior, tipicamente encontra-se junto às ilhas de ecopontos. A cor que identifica os Oleões carece de legislação, sendo o laranja a cor mais utilizada a nível europeu.

O OAU é geralmente colocado num recipiente fechado, uma garrafa ou um garrafão, que por sua vez são depositados no interior do Oleão através de uma abertura para o efeito, sendo direccionado para um contentor existente no interior. Quando o depósito está cheio o contentor interior  é substituido por um vazio, existindo soluções tecnológicas que avisam remotamente os recolhedores quando o depósito se aproxima da sua capacidade máxima.
Alternativamente o OAU pode ser depositado através de transvase, método que tem caído em desuso devido ao perigo de derrames na via publica ou salpicos durante a operação.

O OAU recolhido é posteriormente tratado para reciclagem, sendo transformado em biodiesel e sabão, protegendo desta forma o ambiente.
O envio de OAU pelas canalizações resulta no bloqueio das mesmas e na poluição da água pelo que deverá ser eliminado.

Ligações externas 
 Notícias de Castelo de Vide - Oleão

Reciclagem